Khalanga bezeichnet mehrere ehemalige Village Development Committees (VDCs) in Nepal:
 Khalanga (Dadeldhura), im Distrikt Dadeldhura
 Khalanga (Jajarkot), im Distrikt Jajarkot, jetzt Stadtteil von Bherimalika
 Khalanga (Rukum), im Distrikt Rukum, jetzt Stadtteil von Musikot
 ehemaliges VDC im Distrikt Baitadi, jetzt Stadtteil von Dasharathchand
 ehemaliges VDC im Distrikt Dailekh, jetzt Stadtteil von Sharada
 ehemaliges VDC im Distrikt Darchula, jetzt Stadtteil von Mahakali
 ehemaliges VDC im Distrikt Salyan, jetzt Stadtteil von Sharada